Массе:

 Массе — коммуна во Франции, находится в регионе Центр.
 Виктор Массе (1822—1884) — французский композитор, музыкальный педагог.
 Массе, Жан-Жак (1811—1903) — французский оперный певец (тенор), скрипач, композитор и вокальный педагог.
 Массе, Марсель (1936—2014) — канадский квебекский государственный деятель.